Molekulska formula -{C12H19NO}- se može odnositi na:

 Etafedrin
 Para-Metoksi-N-etilamfetamin